Sargasso Sea steht für:
 die englische Bezeichnung für die Sargassosee bzw. das Sargassomeer, ein Meeresgebiet im Atlantik östlich Floridas
 Sargasso Sea – Im Meer der Leidenschaft, eine Verfilmung des Romans Wide Sargasso Sea von 1993
 Sargasso Sea (John-Abercrombie-und-Ralph-Towner-Album), ein Musikalbum von John Abercrombie und Ralph Towner von 1976, siehe Ralph Towner#Diskographie
 Sargasso Sea (Pram-Album), ein Musikalbum der britischen Band Pram von 1995, siehe Pram (Band)#Diskografie
 Sargasso Sea, ein Lied der US-amerikanischen Progressive-Metal-Band Scale the Summit auf dem Album Carving Desert Canyons von 2009 
 Sargasso Sea, ein Lied des britischen Trance-Projekts Salt Tank 

Siehe auch:
 Wide Sargasso Sea
 Saragossa (Begriffsklärung)
 Saragosa
 Zaragoza